Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1976 года () прошёл с 9 по 20 апреля .

 — Харм Вирсма

 — Роб Клерк 

 — Ханс Янсен

Ход турнира 
За два тура до завершения Чемпионата Роб Клерк отставал от Харма Вирсмы на три очка и только в личном поединке в 10 туре давала возможность Клерку остаться в чемпионской гонке. После ничьи лидеров перед последним туром чемпионом стал Вирсма.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте KNDB

1976 год в шашках
Апрель 1976 года
Спорт в Нидерландах в 1976 году